Aromatisierung steht für:
 die Einführung von Geruchs- oder Geschmacksstoffen, siehe Aroma
 die Herstellung einer aromatischen Verbindung, siehe Aromatisierung (Chemie)